John Berry  se poate referi la:
 John Berry (congresman) (1833–1879), congresman de Ohio
 John Berry (jucător de cricket) (d. 1895), jucător britanic de cricket la Yorkshire County Cricket Club
 John Berry (fotbalist) (n. 1965), fotbalist englez la Torquay United
 John Berry (regizor) (1917–1999), regizor american de film 
 John Berry (New Jersey) (1619-1712), viceguvernator de New Jersey, 1672-1673.
 John Berry (ofițer al Marinei Britanice) (1635–1689/90), ofițer britanic  de marină implicat în fondarea coloniei Newfoundland
 John Berry (rugbist) (1866–1930), rugbist din 1890 pentru Anglia și Tyldesley
 John Berry (cântăreț) (n. 1959), cântăreț american de muzică country 
John Berry (album), albumul său de debut din 1993 
 John W. Berry, psiholog canadian

Vezi și
Jonathan Berry (n. 1953), maestru de șah